Aldeide deidrogenasi è un termine generico per denominare un enzima che converte una aldeide nell'acido carbossilico corrispondente. Più nel dettaglio, si distinguono:
 Aldeide deidrogenasi – che utilizza il cofattore NADH
 Aldeide deidrogenasi – che utilizza il cofattore NADPH
 Aldeide deidrogenasi – che utilizza indifferentemente NADH o NADPH
 Aldeide deidrogenasi – enzima appartenente alla classe delle ossidoreduttasi